Col nome di Claudio Gonzaga si conoscono i seguenti personaggi:

 Claudio Gonzaga, figlio di Luigi I Gonzaga di Palazzolo
 Claudio Gonzaga (?-1589) – della linea Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Claudio I Gonzaga (?-1621) – della linea Gonzaga di Palazzolo
 Claudio II Gonzaga (1644-1708) – della linea Gonzaga di Palazzolo